Тулапиља има више значења:

 Тулапиља, Ехидо Тулапиља (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тулапиља (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику